Mount Woodward ist der Name folgender Berge:

* Mount Woodward (Marie-Byrd-Land), Antarktika
 Mount Woodward (Südgeorgien), Südatlantik